Гагарьевский сельсовет

Курганская область 
 Гагарьевский сельсовет Юргамышского района (упразднён в 2021 году)

Тюменская область 
 Гагарьевский сельсовет Казанского района (упразднён в 2000-х)